Can Draper (l'Ametlla del Vallès)

 Can Draper (Sant Celoni)

 Can Draper (Sant Feliu de Buixalleu)